

Cinema
Abigail – attrice australiana
Abigail – film del 2019 diretto da Aleksandr Boguslavskiy

Musica
Abigail – album dei King Diamond del 1987
Abigail – gruppo musicale giapponese
Abigail (nome completo Abigail Zsiga) – artista musicale britannica

Onomastica
Abigail – nome proprio femminile

Personaggi
Abigail – personaggio biblico, moglie dapprima di Nabal e poi di Davide

Astronomia
Abigail, cratere di Venere